Ниже приведён список действующих авиакомпаний Португалии:

См. также 
 Список авиакомпаний

Авиакомпании Португалии
п
Списки:Португалия